

Оґоновиці — село в гміні Леґницьке Поле Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Оґоновиці — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства